Международный аэропорт «Херсон» () — аэропорт в посёлке Чернобаевка близ Херсона.

История 
Первый рейс самолёта Ан-24 из Киева был совершён в 1961 году. В 2006 году получил статус международного. Однако на протяжении нескольких лет новый запуск откладывался из-за имущественных споров.

Запуск аэропорта, после длительного простоя, состоялся 10 апреля 2013 года. Начиная с 27 июля 2013 года Авиакомпания «Мотор-Сич» начала регулярные полеты по маршруту Херсон — Москва — Херсон на самолёте Ан-140 вместимостью 52 места.

В 2013 году из аэропорта было отправлено 1.2 тыс. пассажиров.

Кроме Москвы планировались также регулярные рейсы в Стамбул и Киев

С 15 октября 2014 года осуществляются рейсы в Стамбул 4 раза в неделю авиакомпанией Turkish Airlines. С 29 марта 2015 года рейсы выполняются ежедневно.

С 10 июля 2015 года открыт внутренний рейс в Киев авиакомпанией Мотор Сич. Рейсы осуществлялись 3 раза в неделю.

До конца летней навигации 2021 года рейсы в Киев выполняла авиакомпания МАУ и Windrose. С 20 сентября 2021 года аэропорт находился на реконструкции ВПП.

Боевые действия 

26 февраля 2022 года аэропорт был захвачен подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации в ходе вторжения на Украину. Использовался как база для сил вторжения и регулярно обстреливался украинскими войсками. На нём было уничтожено множество российских вертолётов и бронетехники. В ходе боёв был разрушен и аэропорт.  2022 года Чернобаевка была освобождена ВСУ.

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Херсон 
 Аэропорт «Херсон» стал международным
 Неофициальный сайт аэропорта Херсон

Аэропорты Украины
Транспортные здания и сооружения Херсона
Аэропорты по алфавиту
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны